Rodes, Rodés oder Rodeš ist der Familienname folgender Personen:

 Iu Pascual i Rodés (1883–1949), spanischer Maler und Kunstpädagoge
 Robert Emmett Rodes (1829–1864), konföderierter Generalmajor im amerikanischen Sezessionskrieg
 Toby E. Rodes (* 1919 als Toby Edward Rosenthal; † 2013), deutscher Kommunikationsexperte und Autor
 Istok Rodeš (* 1996), kroatischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Rhodes
 Rodès
 Rodez